Lipscomb (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 William Lipscomb (Cleveland, 1919), químic estatunidenc guardonat amb el Nobel de Química el 1976.